Glory Times – drugi album grupy Portishead z 1995 roku, zawierający remiksy utworów z debiutanckiego albumu Dummy i temat przewodni z filmu To Kill a Dead Man	 Alexandra Hemminga, do którego grupa stworzyła ścieżkę dźwiękową.

Lista utworów 
CD1
 „Sour Sour Times” – 4:07
 „Lot More” – 4:21
 „Sheared Times” – 4:17
 „Airbus Reconstruction” – 5:08
 „Theme from to Kill a Dead Man” – 4:25
CD2
 „Glory Box (edit)” – 3:35
 „Glory Box (Mudflap Mix)” – 5:28
 „Scorn” – 6:04
 „Sheared Box” – 3:30
 „Toy Box” – 5:43

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs
 Okładka

Albumy Portishead
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Go! Discs
Albumy London Records